1141 км, 1141-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1141 км, ОП Ост. пункт 1141 км — станция, Казахстанская железная дорога. Код 676081.
 1141 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Запорожская область). Код 461920.
 1141 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 281137.
 1141 км, Железнодорожный разъезд 1141 км — населённый пункт (тип:	железнодорожный разъезд) в Вилегодском районе Архангельской области. Входит в состав Никольского сельского поселения.